A 670-es jelzésű regionális autóbusz Kiskunlacháza, Vasútállomás és Ráckeve, HÉV-állomás között közlekedik. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei

|-
!Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Kiskunlacháza, Vasútállomásvégállomás||20
|align=left|
|-
|1||Kiskunlacháza, vasútállomás bejárati út||19
|align=left|
|-
|2||Kiskunlacháza, Gépállomás||18
|align=left|
|-
|4||Kiskunlacháza, Katona József utca||16
|align=left|
|-
|5||Kiskunlacháza, Malom||15
|align=left|
|-
|6||Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás||14
|align=left|
|-
|7||Kiskunlacháza, Dózsa György utca 136.||13
|align=left|
|-
|8||Kiskunlacháza, Miska Csárda||12
|align=left|
|-
|9||Kiskunlacháza, ráckevei elágazás||11
|align=left|
|-
|12||Kiskunlacháza, Szociális otthon||8
|align=left|
|-
|16||Peregi hídfő||4
|align=left|
|-
|17||Ráckeve, Hídfő||3
|align=left|
|-
|∫||Ráckeve, Sas köz||2
|align=left|
|-
|19||Ráckeve, Gimnázium||1
|align=left|
|-
|20||Ráckeve, HÉV-állomásvégállomás||0
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Ráckeve autóbuszvonalai
Kiskunlacháza autóbuszvonalai